

Architetture 
 Palazzo Benini – municipio di Campi Bisenzio
 palazzo Benini Formichi – edificio storico del centro di Firenze

Persone 
 Benini – cognome italiano
 Ada Benini (1833-1854) – poetessa italiana
 Alberto Benini (1946) – ex calciatore italiano
 Astolfo Benini (1922) – ex calciatore italiano
 Clarice Benini (1905-1976) – scacchista italiana
 Dante Oscar Benini (1947) – architetto e designer italiano
 Enrico Benini (1891-...) – calciatore italiano
 Ferruccio Benini (1854-1916) – attore italiano
 Fides Benini (1929-...) – nuotatrice italiana
 Gaetano Benini (1809-1888) – attore italiano
 Giorgio Benini (1962) – ex calciatore italiano
 Giovacchino Benini (1799-1866) – scrittore e avvocato italiano
 Giovanni Benini (1812-1896) – vescovo cattolico italiano
 Maurizio Benini (1952) – direttore d'orchestra e compositore italiano
 Pasquale Benini (1781-1856) – imprenditore italiano
 Paulo André Cren Benini (1983) – ex calciatore brasiliano, con passaporto italiano
 Pietro Benini (1813-1895) – ingegnere e imprenditore italiano
 Rodolfo Benini (1862-1956) – statistico, accademico e demografo italiano
 Stefano Benini (...) – flautista, docente e saggista italiano
 Zenone Benini (1902-1976) – politico italiano